Guerres civiles colombiennes récurrentes depuis le début du 
 Guerre civile colombienne (1851)
 Guerre civile colombienne (1854)
 Guerre civile colombienne (1860-1862)
 Guerre civile colombienne (1876-1877)
 Guerre civile colombienne (1885)
 Guerre civile colombienne (1895)
 Conflit armé colombien ou guerre civile colombienne, endémique depuis 1964